Trousseauov znak može se odnosti na dva klinički znaka, oba nazvana prema francuskom liječniku Armandu Trousseau:
 Trousseauov znak latentne tetanije
 Trousseauov znak maligniteta - migrirajući tromboflebitis